Belloy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Belloy im Département Oise
Belloy-en-France im Département Val-d'Oise
Belloy-en-Santerre im Département Somme
Belloy-Saint-Léonard im Département Somme
Belloy-sur-Somme im Département Somme

und ist der Name folgender Personen:

 Jean-Baptiste de Belloy (1709–1808), französischer Kardinal
 Pierre-Laurent Buirette de Belloy (1727–1775), französischer Dramatiker und Schauspieler

und außerdem:
 Belloy (Comic) ist eine zwischen 1948 und 1958 erschienene frankobelgische Comicserie